Sarajevski proces 1949.
Sarajevski proces 1972.
Sarajevski proces 1983.